Stig Östling, né le , est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1970-1971 || Brynäs IF ||  Division 1
|| 28 || 4 || 5 || 9 || 16 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Brynäs IF || Elitserien
|| 35 || 18 || 7 || 25 || 10 || || || || ||
|-
| 1976-1977 || Brynäs IF || Elitserien
|| 30 || 4 || 6 || 10 || 8 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 1977-1978 || Brynäs IF || Elitserien
|| 33 || 13 || 5 || 18 || 38 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1978-1979 || Brynäs IF || Elitserien
|| 30 || 4 || 9 || 13 || 16 || || || || ||
|-
| 1979-1980 || Brynäs IF || Elitserien
|| 29 || 3 || 3 || 6 || 24 || 7 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
| 1980-1981 || Brynäs IF || Elitserien
|| 34 || 8 || 8 || 16 || 20 || || || || ||
|-
| 1981-1982 || Brynäs IF || Elitserien
|| 32 || 4 || 6 || 10 || 20 || || || || ||
|-
| 1982-1983 || Brynäs IF || Elitserien
|| 35 || 3 || 9 || 12 || 32 || || || || ||
|-
| 1983-1984 || Brynäs IF || Elitserien
|| 31 || 6 || 8 || 14 || 8 || || || || ||

Trophées et honneurs personnels 
 1974-1975 : Guldpucken.

Notes et références 

Naissance en septembre 1957
Naissance en Suède
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Brynäs IF
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du Guldpucken